Baby Jane (Otis Clay), een nummer van Otis Clay uit 1969, gecoverd door Dr. Feelgood in 1977
 Baby Jane (Rod Stewart), een nummer van Rod Stewart uit 1983
 Baby Jane (Honey Is Cool), een ep uit 2000 van de Zweedse indierockband Honey Is Cool

 Baby Jane (roman), een roman uit 2005 van de Finse schrijfster Sofi Oksanen